Asseca Participações S/A é uma holding brasileira controlada pelo grupo Macal Group e pela GP Investimentos que tem participação acionária na Telemar Participações S/A.

Ligações externas 
Noticias sobre a Empresa

Empresas de participações do Brasil